Olguín ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Olguín (1911–2015), chilenische Juristin und Politikerin
 Felipe Solís Olguín (1944–2009), mexikanischer Archäologe
 Gustavo Olguín (1925–2018), mexikanischer Wasserballspieler und Maler
 Jorge Olguín (* 1952), argentinischer Fußballspieler
 Jorge Olguín (Regisseur) (* 1977), chilenischer Regisseur
 José Olguín (1926–1998), mexikanischer Wasserballspieler
 Otilio Olguín (1931–1994), mexikanischer Wasserballspieler
 Sergio Olguín (* 1967), argentinischer Romanautor